Ewa Brych-Pająk (1975–), polska lekkoatletka
 Felix Brych (1975–), niemiecki sędzia piłkarski
 Janusz Brych (1929–2011), polski polityk, dyplomata, poseł na Sejm PRL
 Stanisław Brych (1887–1933), polski major piechoty Wojska Polskiego